La LEN Champions League 2020-2021 è stata la 58ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Diciotto squadre sono inserite in quattro gironi (due gironi da cinque squadre ciascuno e due gironi da quattro squadre ciascuno) in due sedi (Siracusa e Budapest). I quattro gironi si svolgono con la formula "all'italiana". Al termine dei gironi la prima classificata del girone A1 si sfida sempre a Siracusa con la prima classificata del girone A2, mentre la prima classificata del girone B1 si sfida sempre a Budapest con la prima classificata del girone B2. Le 2 vincenti di queste sfide accedono alla fase a gironi, quella che nelle precedenti stagioni era fissata al quarto turno. Le 2 perdenti delle sfide e le altre 14 squadre partecipanti al primo turno vanno in Euro Cup.

Gruppo A1

Gruppo A2

Gruppo B1

Gruppo B2

Finali

Secondo turno di qualificazione 
Dodici squadre sono inserite in due gironi da sei squadre ciascuno in due sedi (Ostia e Budapest).

Gruppo A

Gruppo B

Quarti di Finale

Semifinale

Finale

Note

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2020-2021
 LEN Euro League Women 2020-2021

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni della LEN Champions League
Sport acquatici nel 2020
Sport acquatici nel 2021